Олег Шилин: Шилин, Олег Иванович (род. 1931) — советский футболист, тренер.
 Шилин, Олег Игоревич (род. 1991) — российский хоккеист.